Barry Potomski (né le  à Windsor, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le  à Windsor au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior de trois saisons avec les Knights de London où il récolte plus de 400 minutes de pénalités, il devient professionnel en joignant l'ECHL. À sa première saison, il remporte la Coupe Riley avec le Storm de Toledo.

Joueur des ligues mineures nord-américaines, il joue toutefois 68 parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Kings de Los Angeles et avec les Sharks de San José. Il prend sa retraite en 2001.

Il a aussi évolué en Roller Hockey en 1993.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989 ||Riversides de Windsor ||Ontario ||56 ||24 ||22 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 ||Titans de Tillsonburg || ||32 ||11 ||17 ||28 ||158 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 ||Knights de London ||LHO ||9 ||0 ||2 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Knights de London ||LHO ||65 ||14 ||17 ||31 ||202 ||7 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|1991-1992 ||Knights de London ||LHO ||61 ||19 ||32 ||51 ||224 ||10 ||5 ||1 ||6 ||22
|-
|rowspan="2"|1992-1993 ||Panthers d'Érié ||ECHL ||5 ||1 ||1 ||2 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Storm de Toledo ||ECHL ||43 ||5 ||18 ||23 ||184 ||14 ||5 ||2 ||7 ||73
|-
|1993-1994 ||Storm de Toledo ||ECHL ||13 ||9 ||4 ||13 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||50 ||9 ||5 ||14 ||224 ||11 ||1 ||1 ||2 ||44
|-
|1994-1995 ||Roadrunners de Phoenix ||LIH ||42 ||5 ||6 ||11 ||171 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Roadrunners de Phoenix ||LIH ||24 ||5 ||2 ||7 ||74 ||3 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
|1995-1996 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||33 ||3 ||2 ||5 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Roadrunners de Phoenix ||LIH ||28 ||2 ||11 ||13 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||26 ||3 ||2 ||5 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Thunder de Las Vegas ||LIH ||32 ||3 ||2 ||5 ||143 ||4 ||1 ||0 ||1 ||13
|-
|1997-1998 ||Sharks de San José ||LNH ||9 ||0 ||1 ||1 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||75 ||9 ||7 ||16 ||220 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1999-2000 ||Gulls de San Diego ||WCHL ||51 ||13 ||30 ||43 ||211 ||9 ||4 ||4 ||8 ||12
|-
|1999-2000 ||Ice Dogs de Long Beach ||LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Steelheads de l'Idaho ||WCHL ||32 ||10 ||8 ||18 ||50 ||10 ||4 ||3 ||7 ||30

| 68 || 6 || 5 || 11 || 227 || - || - || - || - || -

Statistiques de roller-hockey 

|1993 ||Bullfrogs d'Anaheim ||RHI ||13 ||5 ||14 ||19 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
ECHL
1993 : remporta la Coupe Riley avec le Storm de Toledo

Notes et références 

Naissance en novembre 1972
Naissance à Windsor (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Knights de London
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Panthers d'Érié
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Gulls de San Diego (WCHL)
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur des Steelheads de l'Idaho (WCHL)
Champion de la Coupe Kelly
Décès en mai 2011
Décès à 38 ans
Décès à Windsor (Ontario)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché